Анненское — ранее существовавшая деревня в Новгородском районе Новгородской области (до 1958 года как минимум).

В 1957 году входила в состав Новомельницкого сельского Совета. Координаты представленные Росреестром 58° 32.4' с. ш.и 31° 11.6 'в. д.

Согласно «Списков населенных мест и сведений о селениях Новгородской губернии» Новгород, Типо-литография Н. И. Богдановского 1884 г., деревня Аннинско (так в тексте) Рязанского сельского общества, прихода градской Николо-Качановской церкви, относилась к Никольской волости, Новгородского уезда

В деревне 5 крестьянских дворов.

Число жителей по приходским сведениям 1879 г.: мужчин — 9, женщин — 11.

Надельной земли: удобной — 28 десятин, неудобной — 1680 сажен.

В статистическом справочнике «Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии. Новгородский уезд» (Новгород, 1895 год) имеются следующие сведения:

 NN по порядку: 1052
 NN генерального межевания: 280
 NN частей специального межевания: ---
 NN владения по порядку: ----
 Название дач генерального и специального межеваний, звание, имя и фамилия владельца: С-цо Большие Соки и часть пожни Малых соков. Под NN владения по порядку: 1. Указано: Над. (надельная) гос. кр. д. Соков (Анненской) б. Кудрявцева.
 Усадьбы 0,3 (дес., саж.)
 Пашни 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Сенокоса:
 Заливного ----
 Суходольного 16,0
 Леса и прочих угодий 4,2
 итого удобной 28,0
 Всего с неудобной 28,0

Согласно «Списка населенных мест Новгородской губернии. Новгородский уезд» . Выпуск I, Новгород, 1907 год, в Троицкой волости есть деревня Аннинско, Рязанского сельского общества

Занятых постройками дворовых мест — 3, жилых строений — 7. Число жителей-мужчин — 12, женщин — 10, занятие жителей — земледелие и извоз.

ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», в информационном письме № 120/2132 от 06.03.2018 г. сообщает о наличии населенного пункта деревня Анненское на топографической карте масштаба 1:100000, номенклатурный лист 0-36-051, изданной в 1958 году Генеральным Штабом.

11.04.2019 г. в Государственный каталог географических названий внесена регистрационно-учетная запись, № 0809684 о ранее существовавшем населенном пункте деревня Анненское Новгородского района Новгородской области, указаны географические координаты (Информационное письмо ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» № 132/2760 от 19.04.2019 г.)

Государственный архив Новгородской области в информационном письме № 295/02 от 22.09.2019 г. сообщает:

«… при просмотре систематического каталога ГАНО; Справочника административно-территориального деления Новгородской губернии и области 1727—1995 г.г. сведений о снятии с регистрационного учета или переименовании деревни Аннинско (Анненское) не выявлено».

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Новгородского района